El nombre Valentines puede referirse a:

Valentines, álbum EP de Mariah Carey; 
The Valentines, grupo de rock australiano; o
Valentines, localidad uruguaya en el departamento de Treinta y Tres.